Catanduvas (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Catanduvas (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina